Cette page contient les pages d'homonymie de Mouton et Mouthon.

Un mouton est un mammifère domestique herbivore du genre des ovins ; le nom désigne aussi la viande de l'animal. Le mot mouton peut également désigner :

Par analogie 
 Avec la forme
 Un amas de poussière qui s'agglomère en formant comme une petite pelote de laine
 Les cumulus, un type de nuages
 Les crêtes d'écume qui se forment sur la mer lors du déferlement d'une petite vague par petite brise
 En gymnastique, une sorte de petit cheval d'arçon sans poignées

 Avec le caractère supposé de l'animal
 Dans le langage familier, une personne soumise démesurément à l'influence d'une personne ou d'une cause ; voir aussi « Mouton de Panurge »
 Par extension du précédent, un traître à la solde des geôliers à qui l'on fait partager la cellule d'un détenu pour lui soutirer des renseignements

Sciences et techniques 
 Outillage
 Mouton, une masse (pierre, bois, métal) que l'on élève et qui retombe sur un pieu pour l'enfoncer.
 Mouton national, une masse qui servit à pilonner la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793.
 Marteau-pilon (nombreux exemples dans « l'encyclopédie » de Diderot et d'Alembert).

 Campanologie
 Une masse de bois ou de métal qui surmonte une cloche au-dessus de l'axe de rotation et qui sert de contrepoids

 Carrosserie
 Un pilier de bois ou de fer, élément d'une suspension des véhicules hippomobiles

 Céramologie
 Une masse de matériel faite d'un empilement de pièces de céramique, déformées et soudées entre elles à la suite d'une surchauffe du four, une irrégularité dans le processus de la chauffe, ou généralement une mauvaise gestion de la cuisson de la fournée

 Science vétérinaire
 Tremblante du mouton, une maladie animale

 Numismatique
 En numismatique médiévale, une monnaie d'or représentant un mouton utilisé pendant le Moyen Âge et qui avait la valeur d'une livre

Toponyme 

 rivière au Mouton, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 deux communes françaises situées dans la Charente ;
 Mouton ;
 Champagne-Mouton, chef-lieu du canton de Champagne-Mouton ;
 Moutonne, commune du Jura ;
 Mouton Duvernet, station une du métro de Paris qui doit son nom à la personne éponyme.
 L'étang Mouton, étang français situé à Migné, dans l'Indre

Patronymes 
Le patronyme Mouton ou Mouthon est un sobriquet qui renvoie à l'animal éponyme.

 Adrien Mouton (1741-1820), architecte français ;
 Adrien Mouton (1902-1988), homme politique français ;
 Alexandre Mouton (1804-1885), sénateur et gouverneur de la Louisiane, père d'Alfred Mouton ;
 Alfred Mouton (1829-1864), général de brigade de l'armée confédérée d'origine cajun, fils d'Alexandre Mouton ;
 Alice Mouton, zoologiste belge ;
 Charles Mouton (1626-1699), compositeur du Tombeau de Madame ;
 Christophe Mouton (19?-), écrivain et romancier français ;
 Claude Mouton (1931-1993), annonceur, commentateur et organisateur sportif canadien ;
 Eugène Mouton connu aussi sous le pseudonyme de Mérinos (1823-1902), magistrat et écrivain humoristique et fantastique ;
 Félix Mouton (1836-1923), général français ;
 Gabriel Mouton (1618-1694), mathématicien français ;
 Georges Mouton (1768-1838), comte de Lobau, un général français ;
 Georges-Léon-Gustave Mouton (1884-1957), général français ;
 Henri Mouton (1869-1935), scientifique français ;
 Henri Mouton (1881-1962), footballeur international français ;
 Henri Mouton (1933-2021), politicien belge ;
  ;
 Michèle Mouton (1951-), pilote de rallye française ;
 Napoléon Mouton (1805-1875), homme politique français ;
  ;
 Régis Barthélemy Mouton-Duvernet (1769-1816), général français ;
 Mouton Charpy, voir Georges Charpy pour la machine permettant de réaliser l'essai Charpy de résistance des matériaux.

 Élodie Mouthon (1987-), athlète et snowboardeuse française ;
 Isabelle Mouthon-Michellys (1966-), triathlète international française ;
 François-Ignace Mouthon (1869-1930), journaliste catholique et antisémite, directeur politique du Journal.

 Culture 
 Filmographie 
 Danny, le petit mouton noir,  long-métrage d'animation Disney, sorti en 1948
 Le Mouton à cinq pattes, film réalisé en 1954 par Henri Verneuil, avec Fernandel
 Le Mouton, film réalisé en 1960 par Pierre Chevalier, avec Fernand Raynaud
 Le Mouton enragé, film réalisé en 1974 par Michel Deville
 Le Mouton noir, film réalisé en 1979 par Jean-Pierre Moscardo
 Mouton, film réalisé en 2013 par Marianne Pistone et Gilles Deroo

 Théâtre 
 Les Moutons de Panurge, comédie française réalisée par Jean Girault en 1960, sortie en 1961

 Littérature 
 Mouton est un roman de Richard Morgiève paru en 2010.
 « Dessine-moi un mouton'' » est une demande célèbre du Petit Prince à Antoine de Saint-Exupéry.

Maison d'édition 
 Les éditions Mouton sont une maison d'édition universitaire absorbée par De Gruyter en 1977.

Autres 
 La fête du Mouton est une fête musulmane.
 Le saute-mouton est un jeu pratiqué par les enfants et qui consiste à sauter par-dessus ses camarades.
 La Guerre des moutons est un jeu de société publié par Asmodée.
 Le mouton est un signe zodiacal de l'astrologie chinoise.

Voir aussi